Левен — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Левен, Борис (1908—1986) — американский кинематографист русского происхождения; лауреат премии «Оскар».
 Левен, Гейнрих (1883—1953) — голландский католический прелат, апостольский викарий Малых Зондских островов.
 Левен, Кит (1957—2022) — британский рок-музыкант, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.
 Левен, Матс (род. 1964) — шведский вокалист, известен по работе со шведской группой Therion и Candlemass.
 Левен, Хенрика Юлиана фон (1709—1779) — шведская придворная дама, фрейлина.

Топоним 
 Левен — река в северо-западной части Тасмании (Австралия).
 Левен — река в графстве Камбрия, на северо-западе Англии, берёт начало в озере Уиндермир, впадает в Ирландское море.

См. также 
 Лёвен (значения)
 Левенс
 Ливен